Syneura är ett släkte av tvåvingar. Syneura ingår i familjen puckelflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Puckelflugor
Syneura